

Persone 
Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio
San Firmiano, martire del IV secolo con i fratelli Primiano e Casto

Edifici 
Castel Firmiano

Pagine correlate 
Firmian